Kōji Hashimoto – japoński piłkarz
 Kōji Hashimoto – japoński reżyser filmowy